Willem de Sitter – matematico , fisico ed astronomo olandese
De Sitter – cratere lunare
1686 De Sitter – asteroide della fascia principale